Markey ist der Familienname folgender Personen:

 Betsy Markey (* 1956), US-amerikanische Politikerin
 Dave Markey (* 1963), US-amerikanischer Filmregisseur
 Ed Markey (* 1946), US-amerikanischer Politiker 
 Enid Markey (1894–1981), US-amerikanische Schauspielerin
 George Markey (1925–1999), US-amerikanischer Organist
 Howard Thomas Markey (1920–2006), US-amerikanischer Jurist
 Mary Jo Markey (* um 1970), US-amerikanische Filmeditorin